Das AEGON International 2017 war ein Tennisturnier, welches vom 26. Juni bis 1. Juli 2017 in Eastbourne stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Antalya die Antalya Open gespielt, die genau wie das AEGON International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Letztmaliger Titelträger war im Jahr 2014 der Spanier Feliciano López im Einzel sowie die Paarung aus Treat Huey und Dominic Inglot im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 635.660 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 693.910 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 24. und 25. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 75 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 67 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Eastbourne